Marcinki – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie ostrzeszowskim, w gminie Kobyla Góra
 Marcinki –  osada leśna (gajówka) w ww. gminie
 Marcinki –  osada leśna (leśniczówka) w ww. gminie
 marcinki – zwyczajowa polska nazwa roślin z gatunku aster nowobelgijski
 Marcinki – święto